Der FC Iskra-Stali Rîbnița () ist ein moldauischer Fußballverein aus Rîbnița, der in der dritten moldauischen Liga Divizia B Nord spielt.

Geschichte 
Der Verein wurde 1995 als Cimentul Rîbnița gegründet und startete in der zweiten moldauischen Liga (Divizia A). 2002 nahm er den noch heute gültigen Vereinsnamen FC Iskra-Stali Rîbnița an. Seit der Saison 2006/07 spielt der Verein durchgehend in der ersten Liga. Am 27. August 2006 (9. Spieltag) feierte Rîbnița seinen ersten Sieg in der Divizia Națională, indem man den FC Olimpia Bălți mit 1:0 zuhause besiegte. Die erste Saison wurde auf dem neunten und vorletzten Tabellenplatz beendet, absteigen musste das Team aufgrund der damals anstehenden Ligaerweiterung allerdings nicht. In der Folgesaison 2007/08 etablierte sich Rîbnița bereits im gesicherten Mittelfeld und wurde am Saisonende Sechster.

Ein weiteres Jahr später verbesserte sich der Verein nochmals und erreichte den dritten Tabellenplatz. Damit qualifizierte man sich für die UEFA Europa League 2009/10 und damit erstmals in der Vereinsgeschichte für einen internationalen Wettbewerb. Dort scheiterte Rîbnița in der zweiten Qualifikationsrunde mit 0:1 und 0:3 am bulgarischen Vertreter Tscherno More Warna. Auch in der Saison 2009/10 spielte Rîbnița stark auf und sicherte sich den 2. Tabellenplatz hinter Sheriff Tiraspol, die bereits zum 10. Mal in Folge Meister wurden. Erneut bedeutete dies auch die Qualifikation zur UEFA Europa League. Erneut scheiterte der Klub jedoch in der zweiten Qualifikationsrunde, diesmal am schwedischen Verein IF Elfsborg. Nach der Saison 2012/13 kam der Verein in finanzielle Nöte und stand ohne Stadion da, nachdem die Stadt die Platzrechte für das Orășenesc entzogen hatte. In dessen Folge verzichtete Iskra-Stali, die mit dem 9. Platz eigentlich den sportlichen Klassenerhalt geschafft hatte, auf eine weitere Teilnahme an der Divizia Națională. Der Verein startete somit in der Saison 2013/14 in der drittklassigen Divizia B Nord.

Erfolge 
 Moldauischer Fußballpokalsieger: 2011

Ligaplatzierungen

Stadion 
Der Verein trug seit seiner Gründung bis Sommer 2013 seine Heimspiele im 4000 Zuschauer fassenden Stadion Orășenesc in Rîbnița aus. Die Stadt im de facto unabhängigen Transnistrien sperrte im Sommer 2013 das Stadion und verbot dem Verein die weitere Austragung von Punktspielen. Der Verein verzichtete daher auf den Start in der Divizia Națională und spielte die Saison 2013/14 in der Divizia B Nord im Stadionul CPSM mit 1000 Plätzen, in Vadul lui Vodă unweit der moldauischen Hauptstadt Chișinău.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website des Vereins (russisch/rumänisch)

Moldauischer Fußballverein
FC Iskra-Stali Ribnita
Transnistrien